Begehung steht für:
 Begehung (Strafrecht)
 Begehung (Bauwesen)
 Begehung (Arbeitssicherheit)
 Begehung als Geländeerkundung in der Archäologie, siehe Survey
 Begehung einer Kletterroute, siehe Begehungsstil